16265 Lemay, asteroide della fascia principale
Curtis LeMay, generale statunitense
Lynda Lemay, cantautrice canadese, francofona
Lemay (Stati Uniti d'America), località del Missouri